Первая футбольная лига 1971/1972 () — 14-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 21 августа 1971 года и закончился 28 мая 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1971/1972
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1971 году
Спорт в Турции в 1972 году